Ря́дово — название нескольких населённых пунктов (топоним):

 Рядово — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Рядово — деревня в Белевском районе Тульской области.